Artemiwśk, ukr. Артемівськ
 dawna nazwa miasta Bachmut położonego na Ukrainie, w obwodzie donieckim.
 dawna nazwa miasta Kypucze położonego na Ukrainie w obwodzie ługańskim.